Walter Berry (1929–2000) – austriacki śpiewak operowy
 Walter Berry (ur. 1964) – amerykański koszykarz